Max Bauer kan syfta på:

 Max Bauer (mineralog) (1844-1917), tysk mineralog.
 Max Bauer (militär) (1869-1929), tysk militär